James Roe – brytyjski polityk, członek Izby Gmin w XIX wieku
 James A. Roe (1896–1967) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 James M. Roe (ur. 1943) – amerykański astronom amator
 James Roe (ur. 1988) – brytyjski wioślarz, paraolimpijczyk